Vendeta - vingança
Ou ainda:
Vendetta (jogo eletrônico) - lançado em 1991 pela Konami
La Vendetta - romance de Honoré de Balzac
V for Vendetta -  série de graphic novel escrita por Alan Moore

Desambiguação